Ахмедьяров:
 Ахмедьяров, Каршыга — выдающийся казахский композитор, дирижер, концертмейстер, музыкант, солист, кюйши, виртуозный домбрист, педагог, профессор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (1993). Народный артист Казахской ССР (1991). 
 Ахмедьяров, Лукпан Сайлауович — казахстанский политический журналист, гражданский активист, правозащитник, главный редактор независимой газеты «Уральская неделя».